FHL est un sigle qui peut désigner :
 Federal Hockey League (en français, Ligue fédérale de hockey), une association sportive professionnelle nord-américaine regroupant six équipes de hockey sur glace ;
 Flexor hallucis longus (en français, muscle long fléchisseur de l'hallux), un muscle de la loge postérieure de la jambe et de la face plantaire du pied ;
 Family History Library (en français, Bibliothèque d'histoire des familles), établissement de recherches généalogiques, situé à Salt Lake City (Utah, États-Unis).